Sousloví Limonádový Joe může označovat:

 Limonádový Joe (kniha) – humoristicko-recesistický román Jiřího Brdečky, poprvé vyšel časopisecky na pokračování v r. 1940
 Limonádový Joe (divadelní hra) – divadelní hra na motivy románu Jiřího Brdečky 
 Limonádový Joe aneb Koňská opera – český film režiséra Oldřicha Lipského a scenáristy Jiřího Brdečky
 Rádio Limonádový Joe – bývalá česká rozhlasová stanice
 Klub Joe (Limonádový Joe) – pražský hudebně divadelní klub u OD Kotva